
Termin -{DCI}- ima više značenja.
 Dihloroizoprenalin
 D-hiro-inozitol